Toponímia:
 Tudela (Navarra), ciutat de Navarra, a la comarca de Tudela dins la merindad de Tudela
 Tudela (Alins), muntanya entre els municipis d'Alins, d'Esterri d'Àneu i de Lladorre a la comarca del Pallars Sobirà
 Tudela de Duero, municipi de la província de Valladolid, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Tudela de Segre, entitat de població del municipi d'Artesa de Segre, a la comarca de la Noguera
 Arquebisbat de Pamplona i Tudela, jurisdicció eclesiàstica amb seu a Pamplona i Tudela, unides des de 1984
 Cal Tudela (Vilanova de Bellpuig), monument del municipi de Vilanova de Bellpuig (Pla d'Urgell)
 Castell de Tudela, diversos indrets
 Comarca de Tudela, comarca de Navarra que ocupa gairebé tot el territori de la merindad de Tudela
 Coll de Tudela, collada que uneix els municipis d'Alins i d'Esterri de Cardós (Pallars Sobirà)
 Emirat de Tudela, estat musulmà de breu existència (1046-1057) centrat en la ciutat de Tudela
 Merindad de Tudela, merindad de Navarra
 Serra de Tudela, serra entre els municipis d'Alins, d'Esterri d'Àneu i de Lladorre (Pallars Sobirà) 
 Serres de Tudela, serra al municipi d'Artesa de Segre (la Noguera)
 Paratge de Tudela, al nord de la península de cap de Creus exposat 
 Pla de Tudela, espai del Cap de Creus
 Esdeveniments:
 Batalla de Tudela, diversos successos
 Tractat de Tudela, acord signat l'any 1231 entre Jaume I d'Aragó i Sanç VII de Navarra
 Biografia: Arcadio Tudela y Martínez (Benigànim, 1840 - 1885), terratinent i polític valencià